Localidades nos EUA
Beaufort (Carolina do Norte)
Beaufort (Carolina do Sul)

Localidades na França
Beaufort (Hérault)
Beaufort (Isère)
Beaufort (Jura)
Beaufort-Blavincourt
Beaufort-en-Anjou
Beaufort-en-Argonne
Beaufort-en-Santerre
Beaufort-en-Vallée
Beaufort-sur-Gervanne

Outras localidades
Beaufort (Luxemburgo)
Mar de Beaufort

Outros usos
 Escala De Beaufort
 Beaufort (filme), produção israelense de 2007

Desambiguação